Wiesent, plaats in Duitsland
Wiesent (rivier), rivier in Zwitserland
Wiesent (Donau), rivier in Duitsland

 Zie ook
 Wisent, Europese bizon